Luka Jurić, slovenski hokejist; * 21. oktober 1991 v Mariboru.

Trenutno igra na položaju napadalec za slovensko moštvo HK Slavija.

Kariera
Kariero je začel v hokejskem moštvu v Mariboru, se nato preselil v Celje in kasneje nadaljeval pri Stavbar Maribor Lisjaki HDK Maribor. V sezoni 2011/2012 je prestopil k HS Olimpiji, v sezoni 2012/2013 pa se je ponovno pridružil domačemu
klubu HDK Maribor.

Vpisan je bil pod postavo slovenske reprezentance za Svetovno prvenstvo U18 2009, a nato ni dobil priložnosti.

Pregled kariere

|-
| HDK Maribor
| Slovenska mladinska liga
| 07/08
|
| 18
| 1
| 4
| 5
|
| 16
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 4
|-
| HDK Maribor
| Slovenska mladinska liga
| 08/09
|
| 27
| 5
| 5
| 10
|
| 75
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| 
| 14
|-
| HDK Maribor 2
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 33
| 5
| 2
| 7
|
| 36
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska mladinska liga
| 09/10
|
| 19
| 9
| 13
| 22
|
| 81
|
| 6
| 3
| 2
| 5
| 
| 46
|-
| HDK Maribor
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HDK Maribor
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 26
| 1
| 3
| 4
|
| 20
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 
| 4
|-
| HDK Maribor
| Kontinentalni pokal
| 10/11
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HS Olimpija
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 20
| 2
| 5
| 7
|
| 12
|
| 9
| 3
| 3
| 6
| 
| 33
|-
| HS Olimpija
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HS Olimpija
| Kontinentalni pokal
| 11/12
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 157
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 35 
| bgcolor="#7FFF00" | 60
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 242
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 101
|}

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HDK Maribor